Suolajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. I flera fall anses namnet vara en finsk form av det samiska Suolajávrre, som på svenska betyder Tjuvsjön. Det kan emellertid också vara helt och hållet finskt och betyder i så fall Saltsjön. Namnet bör inte förväxlas med Suolojärvi som kan översättas Holmsjön.

Pikku-Suolajärvi, sjö i Gällivare kommun, 
Suolajärvet, sjö i Gällivare kommun,  (26,7 ha)
Suolajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (50,3 ha)
Suolajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (70,6 ha)

Finland
Suolajärvi (sjö i Finland, Lappland)
Suolajärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen)

Referenser

Se även
Suolavuopio, sjö i Kiruna kommun,  (18,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn